Alba (Caterina) Rohrwacher (* 1979, Florence), une actrice italienne
 Alice Rohrwacher (* 1982, Fiesole), une réalisatrice italienne

Patronyme allemand